Диего Руис (; род. 25 июня 1977 года в городе Хака, Испания) — испанский лыжник , член олимпийской сборной Испании по лыжным гонкам на Олимпиаде в Ванкувере. 

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере занял 65-е место в гонке на 15 км свободным стилем.

Ссылки 
 Профиль FIS

Лыжники Испании
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года